Фаворов Артем Володимирович — український футболіст.
 Фаворов Денис Володимирович — український футболіст.
 Фаворов Олексій Михайлович — український та радянський вчений у галузі рослинництва, член-кореспондент АН УРСР.

російські прізвища